Ось зла:
 Ось зла (политика) — термин для обозначения перечня режимов (стран), спонсирующих, по мнению США, терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения и способных передать его террористам.
 Ось зла (астрономия) — протяжённая область («ось» вселенского масштаба), вокруг которой происходит ориентация всей структуры Вселенной.
  — франко-канадский фильм (реж. Паскаль Ливре; ) о паре, использовавшей для признаний в любви те же фразы, которыми Дж. Буш объявлял о войне с терроризмом.
  — американский фильм (реж. Джеймс Додсон; ).